5-й американский шахматный конгресс проходил в Нью-Йорке с 6 по 26 января в 1880 году.

Таблица турнира

Книги 
 The Fifth American Chess Congress: New York 1880 (Tschaturanga), Olms; Facsimile of 1881 ed edition (December 1986), ISBN 3283000905

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chessgames.com

Американский шахматный конгресс
1880 год в шахматах
Спортивные соревнования в Нью-Йорке